Державним Гімном Придністровської Молдавської Республіки є музичний твір «Ми славимо тебе, Придністров'я!», створений на основі музики Бориса Александрова на слова Бориса Парменова, Ніколаса Божка, Віталія Пищенка. Гімн виконують російською мовою.

Текст гімну 

Придністров'я
Придністровська Молдавська Республіка

Джерела 
 Гімн Придністров'я — вокал на 3 мовах